Kombinace písmen Č, G a S může mít více významů:

 Česká gastroenterologická společnost
 Česká geografická společnost
 Česká geologická služba
 Česká geologická společnost
 ČGS Holding